Un «prisionero» (o «prisionera») es aquella persona que está privada de su libertad. También puede referirse a:
 Un prisionero de guerra, un militar  que es hecho prisionero por el enemigo durante o inmediatamente después de un conflicto armado.

Cine y televisión 
 El prisionero (1923), película con Boris Karloff.
 El prisionero (1955), película dirigida por Peter Glenville.
 El prisionero (1967), serie de televisión de espionaje del Reino Unido.
 Prisionera (2004), telenovela de Telemundo y R.T.I.
 Prisioneros (2005), episodio de Avatar: la leyenda de Aang.
 Prisioneros (2013), película de Denis Villeneuve con Hugh Jackman.
 La prisionera, película de 2006 de Argentina dirigida por Alejo Moguillansky.

Música 
 El prisionero (1949), ópera de Dallapiccola.
 Los Prisioneros (f.1983), banda de rock chilena (1983–1992, 2001–2006).
 Los Prisionerosos (2003), álbum de Los Prisioneros.

Literatura 
La prisionera (1923), novela de Marcel Proust

Artes plásticas
 Los prisioneros (Goya), serie de tres estampas (1810-1815).

Miscelánea 
 Balón prisionero, juego.
 Dilema del prisionero, problema utilizado en teoría de juegos.
 Problema del prisionero, problema utilizado en teoría de comunicación.